La ligne 20 Furnes - La Panne est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Furnes à La Panne entre  et .

Histoire 
 : mise en service entre la gare de Furnes et La Panne Terminus, section Furnes Gare - Furnes Pannestraat / Noordstraat commune avec la ligne 348 Ostende - Furnes () et nouvelle section () ; exploitation par les Railways économiques de Liège-Seraing et extensions (RELSE).

 : reprise de l'exploitation par le Chemin de fer électrique d'Ostende-Blankenberghe et ses extensions (CFOBE).

 : reprise de l'exploitation par l'Omtrek Diksmuide - Yper (ODI).

 : reprise de l'exploitation par la Société pour l'Exploitation des Lignes Vicinales d'Ostende et des Plages Belges (SELVOP).

 : traction électrique et attribution de l'indice 8, électrification de la section Furnes Pannestraat / Noordstraat - La Panne Terminus (, autres sections déjà électrifiées).

 : suppression.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 353 (1931), n° de tableau partagé avec la ligne 353 Furnes - Poperinge.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale
Capital 2
Capital 115
Ligne SNCV exploitée par les RELSE
Ligne SNCV exploitée par le CFOBE
Ligne SNCV exploitée par l'ODI
Ligne SNCV exploitée par la SELVOP